Mallory může být:

 Mount Mallory – hora na jihovýchodě pohoří Sierra Nevada v USA

křestní jméno
 Mallory Burdetteová (* 1991) – americká profesionální tenistka
 Mallory Jansen (* 1989) – australská herečka

příjmení
 George Mallory (1886–1924) – britský horolezec
 Trafford Leigh-Mallory (1892–1944) – důstojník britské armády

film
 Mallory – dokumentární film Heleny Třeštíkové z roku 2015